Cenzontle, cenzonte o sinsonte puede referirse a:

 Las especies de aves del género Mimus.
 En particular, Mimus polyglottos, conocida también como cenzontle común.
 En mayor o menor medida, puede aplicarse a todos los géneros de aves de la familia Mimidae.